Resedaväxter (Resedaceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter som beskrevs av Ivan Ivanovitj Martinov. Enligt Catalogue of Life ingår Resedaväxter i ordningen Capparales, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kålordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, divisionen fanerogamer och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Resedaceae 88 arter. 

Resedaväxterna är vanliga i medelhavstrakterna. I Sverige endast tre inhemska arter. Dess namn kommer av latinets resedare ('lindra', 'stilla'), eftersom den använts inom läkekonsten sedan antiken.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter